

Pittura 
 Venere, Adone e Cupido (olio su tela, 1605 circa) di Annibale Carracci
 Venere, Adone e Cupido (acquarello, 1619) del Guercino
 Venere, Adone e Cupido (olio su tela) di Dirck de Quade van Ravesteyn

Pagine correlate 
 Venere e Adone (disambigua)